Artabazos (llatí Artabazus, elamita Ir-du-masda, avesta Ašavazdah derivat de l'antic persa Ṛta-vazdah, variant del nom Artavasdes) fou un antic nom persa portat per diversos personatges entre els quals:
 Artabazos, príncep aquemènida
 Artabazos, almirall persa.
 Artabazos I, general persa, sàtrapa de Frígia Hel·lespòntica 477 aC-455 aC
 Artabazos II, sàtrapa de Frígia Hel·lespontica vers 363 aC-353 aC.
 Artabazos, sàtrapa del Pont vers 490 aC-470 aC